Aufgang steht für:

 Treppe, Auf- oder Abgang
 Aufgang (Astronomie), Erscheinen eines Himmelskörpers über dem Horizont des Beobachters
 Aufgang. Jahrbuch für Denken – Dichten – Musik (ab 2004)

Siehe auch:
 Aufgangspunkt (von Gestirnen)
 kosmischer Aufgang (Astronomie)
 heliakischer Aufgang (antike Astronomie)
 aufgehen (Begriffsklärung)